Сево

Топоним 
 Сево или Сево Большое — озеро в Дедовичском районе Псковской области (бассейн р. Севка)
 Сево Малое — озеро в Порховском районе Псковской области (бассейн р. Севка)

Фамилия 
 Сево́, Викто́р (Victor Sévaux) — французский актёр, фильм Мой сын для меня